Josip Horvat, hrv. novinar i povjesničar
Josip Horvat Međimurec, hrv. slikar
Josip Drago Horvat, hrv. nogometaš i nogometni sudac
Joža Horvat, hrv. književnik
Josip Horvat Zdelar, hrv. narodni heroj
Josip Horvat (arhitekt), hrv. arhitekt